Список самых высоких зданий ЮАР — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы ЮАР с высотой от 100 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено.

Хронология самых высоких зданий

См. также 
 Список самых высоких зданий Африки

Ссылки 
 
 
 

 
ЮАР
ЮАР
Здания